

Населені пункти та їхні частини
 Старосцин — село в гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Старосцин — село в гміні Сьверчув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Старосцин — колонія в гміні Жепін Слубицького повіту Любуського воєводства

Примітки